Einmal kurz die Welt retten ist ein Jugendbuch (Roman) von Katja Brandis, das 2012 veröffentlicht wurde.

Handlung 
Das Buch erzählt die Geschichte von Lenny, einem 16-jährigen Jungen, der sich um Umweltfragen sorgt und davon träumt, die Welt zu retten.

Lenny ist ein untypischer Held. Er lebt mit seiner Mutter in einer bescheidenen Wohnung und verbringt seine Freizeit damit, sich um die Umwelt zu kümmern. Als er erfährt, dass ein Energiekonzern plant, ein Naturschutzgebiet zu zerstören, um eine Windkraftanlage zu bauen, beschließt er, etwas zu unternehmen.

Zusammen mit seinen Freunden und der Umweltaktivistin Jola plant Lenny eine Aktion, um die Pläne des Energiekonzerns zu stoppen. Sie organisieren Demonstrationen, sammeln Unterschriften und stellen den Konzern öffentlich an den Pranger. Doch je mehr sie sich engagieren, desto gefährlicher wird die Situation.

Veröffentlichung 
Das Buch wurde im Jahre 2012 in Deutschland, von Katja Brandis, veröffentlicht.

Ihr Buch erschien ursprünglich (falls nicht verändert) im Gmeiner-Verlag.

Weblinks 
Katja Brandis (Offizielle Webseite)

Literarisches Werk
Jugendliteratur
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)